Wójcicki (forma żeńska: Wójcicka; liczba mnoga: Wójciccy) – polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiły je 9435 osoby.

Znane osoby noszące to nazwisko 
 Barbara Wójcicka (ur. 1980) – polska judoczka;
 Franciszek Wójcicki (1900–1983) – polski prawnik;
 Irena Wóycicka (ur. 1950) – polska ekonomistka, działaczka opozycji w okresie PRL; 
 Ireneusz Wójcicki (1963–2011) – polski piosenkarz;
 Jacek Wójcicki (ur. 1960) – polski aktor i śpiewak (tenor);
 Jacek Wójcicki (samorządowiec) (ur. 1981) – polski samorządowiec;
 Jakub Wójcicki (ur. 1988) – polski piłkarz;
 Jan Maria Wójcicki (1946–2013) – polski specjalista w zakresie inżynierii biomedycznej; 
 Józef Wójcicki (1813–1889) – unicki a następnie prawosławny duchowny;
 Katarzyna Wójcicka (ur. 1980) – polska łyżwiarka szybka;
 Kazimierz Wóycicki (1876–1938) – polski teoretyk i historyk literatury;
 Kazimierz Wóycicki (1898–1944) – polski hydrolog;
 Kazimierz Wóycicki (ur. 1949) – polski publicysta i dziennikarz;
 Kazimierz Władysław Wóycicki (1807–1879) – badacz literatury polskiej, folklorysta, prozaik;
 Krzysztof Wójcicki (1955–2013) – polski prozaik, dramaturg i eseista;
 Marek Wójcicki (brydżysta) (ur. 1957) – polski brydżysta, dziennikarz i pisarz brydżowy;
 Marek Wójcicki (muzyk) (ur. 19??) – polski gitarzysta;
 Michał Wójcicki (1892–1968) – polski inżynier;
 Mieczysław Wójcicki (1928–2007) – polski dziennikarz sportowy;
 Roman Wójcicki (ur. 1958) – polski piłkarz;
 Stanisław Wójcicki (1916–2012) – polski partyzant i inżynier;
 Włodzimierz Wójcicki (ur. 1933) – polski szablista;
 Zofia Wójcicka-Chylewska (1876–1963) – polska pisarka, dramatopisarka i tłumaczka;
 Zygmunt Wóycicki (1871–1941) – polski botanik.

Transkrypcja Wojcicki 
 Anne Wojcicki (ur. 1973) – amerykańska biolog, biotechnolog i bizneswoman;
 Esther Wojcicki (ur. 1941) – amerykańska dziennikarka i nauczycielka;
 Stanley Wojcicki (ur. 1937) – amerykański profesor fizyki polskiego pochodzenia;
 Susan Wojcicki (ur. 1968) – amerykańska ekonomistka, bizneswomen i prezes YouTube od 2014 roku.

Przypisy 

Polskie nazwiska